Панж () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Мец-Кампань.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 18 538 человек. Код INSEE кантона — 5723. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входила 31 коммуна, административный центр — коммуна Панж.

Коммуны кантона

См. также 						
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 						
 Национальный институт статистики  

Упразднённые кантоны департамента Мозель